Okręty US Navy o nazwie USS  "Fern":
 Pierwszy "Fern" był holownikiem. Był w służbie w czasie wojny secesyjnej
 Drugi "Fern" był kanonierką. Zbudowany został w 1871.
 Trzeci "Fern" był okrętem zaopatrzeniowym latarni. Nabyty przez marynarkę i wcielony do służby 4 września 1917. Przydzielony do 13 Dystryktu Morskiego. Patrolował wody Alaski do powrotu do Lighthouse Service 1 lipca 1919.

Fern